Iakovlevo (Koltxúguino), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Iakovlevo (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Iakovlevo (Sóbinka), localitat de la província de Vladímir, a Rússia